Соревнования среди смешанных команд на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2023 года прошли 14 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Мерибель, Франция. Старт соревнований запланирован на 14:00 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла выставить не более, чем 6 спортсменов.

Медали в командном первенстве были разыграны на чемпионате мира 9-й раз в истории

Действующими чемпионами мира в командных соревнованиях являлась команда Норвегии. На этот раз норвежцы стали вторыми.

Золото выиграла сборная США, которая никогда ранее не была призёром чемпионата мира в командах.

Призёры 
Курсивом выделены спортсмены, которые были в заявке команды, но ни разу не выходили старт

Рейтинг команд

Результаты

Итоговое положение

См. также 
 Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 — командные соревнования

Ссылки 
 Официальный сайт
 [ Стартовый протокол]
 [ Финишный протокол]

Командные соревнования